L'équipe cycliste Terengganu Polygon (officiellement Terengganu Polygon Cycling Team) est une équipe cycliste malaisienne participant aux circuits continentaux de cyclisme et en particulier l'UCI Asia Tour, qu'elle a remporté en 2012. Elle fait partie des équipes continentales.

Histoire de l'équipe

Principales victoires

Championnats continentaux 
Jeux africains : 1
 Course en ligne : 2019 (Youcef Reguigui)

Championnats d'Asie : 1
 Contre-la-montre espoirs : 2016 (Maral-Erdene Batmunkh)

Courses d'un jour 
 Challenge du Prince-Trophée de l'anniversaire : 2019 (Youcef Reguigui)
 Challenge du Prince-Trophée de la maison royale : 2019 (Youcef Reguigui)
 Oita Urban Classic : 2019 (Drew Morey)
 Grand Prix Velo Manavgat : 2021 (Harrif Salleh)
 Grand Prix Velo Alanya : 2021 (Carlos Julián Quintero)
 Kahramanmaraş Grand Prix : 2021 (Jambaljamts Sainbayar)
 Grand Prix Gündoğmuş : 2021 (Carlos Julián Quintero), 2022 (Anatoliy Budyak)
 Grand Prix Mediterrennean : 2022 (Anatoliy Budyak)
 Grand Prix Erciyes : 2022 (Jeroen Meijers)
 Grand Prix Kayseri : 2022 (Anatoliy Budyak)
 Grand Prix Develi : 2022 (Jambaljamts Sainbayar)

Courses par étapes 
 Tour de Brunei : 2011 (Shinichi Fukushima)
 CFI International-Bombai : 2013 (Nur Amirul Fakhruddin Mazuki)
 CFI International-Jaipur : 2013 (Anwar Azis Muhd Shaiful)
 CFI International-Delhi : 2013 (Mohd Nor Umardi Rosdi)
 Tour de Florès : 2016 (Daniel Whitehouse)
 Tour de Langkawi : 2018 (Artem Ovechkin)
 Tour de Siak : 2019 (Nur Amirul Fakhruddin Mazuki)
 Tour de Thaïlande : 2021 (Jambaljamts Sainbayar)

Championnats nationaux 
  Championnats d'Algérie sur route : 1
 Contre-la-montre : 2019 (Youcef Reguigui)
  Championnats de Corée du Sud sur route : 1
 Course en ligne : 2012 (Jang Chan-jae)
  Championnats de Malaisie sur route : 7
 Course en ligne : 2011, 2013 (Mohd Shahrul Mat Amin), 2012 et 2016 (Mohd Zamri Salleh), 2015 et 2019 (Nur Amirul Fakhruddin Mazuki)
 Contre-la-montre : 2016 (Mohd Nor Umardi Rosdi)
  Championnats de Mongolie sur route : 5
 Course en ligne : 2018 et 2020 (Maral-Erdene Batmunkh)
 Contre-la-montre : 2016, 2018 (Maral-Erdene Batmunkh)
 Contre-la-montre espoirs : 2016 (Maral-Erdene Batmunkh)
  Championnats d'Ouzbékistan sur route : 1
 Contre-la-montre : 2014 (Muradjan Halmuratov)
  Championnats du Panama sur route : 2
 Course en ligne : 2020 (Christofer Jurado)
 Contre-la-montre : 2020 (Christofer Jurado)
  Championnats de Russie sur route : 3
 Contre-la-montre : 2018, 2019 et 2020 (Artem Ovechkin)
  Championnats de Singapour sur route : 5
 Course en ligne : 2018 et 2019 (Goh Choon Huat)
 Contre-la-montre : 2016, 2018 et 2019 (Goh Choon Huat)

Classements UCI 
L'équipe participe aux épreuves des circuits continentaux et principalement les courses du calendrier de l'UCI Asia Tour. Les tableaux ci-dessous présentent les classements de l'équipe sur les circuits, ainsi que son meilleur coureur au classement individuel

UCI Africa Tour

UCI America Tour

UCI Asia Tour

UCI Europe Tour

UCI Oceania Tour

L'équipe est également classée au Classement mondial UCI qui prend en compte toutes les épreuves UCI et concerne toutes les équipes UCI.

Terengganu Polygon Cycling Team en 2022

Saisons précédentes 

Effectif

|-
|Faiz Syarifuddin Abd Kadir || 19.01.1990 ||  || 
|-
|Muhammad Shobry Abdullah || 15.08.1990 ||  || 
|-
|Shinichi Fukushima || 13.09.1971 ||  || Geumsan Ginseng Asia
|-
|Jang Chan-jae || 06.01.1989 ||  || Centre mondial du cyclisme
|-
|Kim Do-hyeong || 15.10.1986 ||  || 
|-
|Anuar Manam || 11.10.1986 ||  || Geumsan Ginseng Asia
|-
|Nur Amirul Fakhruddin Mazuki || 24.01.1992 ||  || 
|-
|Mohd Shahrul Mat Amin || 06.09.1989 ||  || 
|-
|Mohammad Saufi Mat Senan || 10.10.1990 ||  || 
|-
|Nara Motoi || 28.04.1982 ||  || Geumsan Ginseng Asia
|-
|Mohd Nor Umardi Rosdi || 11.08.1986 ||  || 
|-
|Phuchong Sai-udomsin || 23.03.1988 ||  || Geumsan Ginseng Asia
|-
|Mohd Zamri Salleh || 10.12.1983 ||  || 
|-
|Yusrizal Usoff || 27.08.1990 ||  || 

Victoires

|-
|11/03/2011 ||  du Jelajah Malaysia ||  || 07 2.2 ||  Anuar Manam
|-
|24/03/2011 ||  du Tour de Taïwan ||  || 07 2.2 ||  Shinichi Fukushima
|-
|26/06/2011 || Championnat de Malaisie sur route ||  || 09 CN ||  Mohd Shahrul Mat Amin
|-
|08/09/2011 ||  du Tour de Brunei ||  || 07 2.2 ||  Anuar Manam
|-
|09/09/2011 ||  du Tour de Brunei ||  || 07 2.2 ||  Mohd Zamri Salleh
|-
|10/09/2011 ||  du Tour de Brunei ||  || 07 2.2 ||  Mohd Shahrul Mat Amin
|-
|11/09/2011 || Classement général du Tour de Brunei ||  || 07 2.2 ||  Shinichi Fukushima
|-
|09/10/2011 ||  du Tour d'Indonésie ||  || 07 2.2 ||  Mohd Shahrul Mat Amin
|-
|10/10/2011 ||  du Tour d'Indonésie ||  || 07 2.2 ||  Shinichi Fukushima
|-
|12/10/2011 ||  du Tour d'Indonésie ||  || 07 2.2 ||  Shinichi Fukushima
|-
|24/10/2011 ||  du Tour de Hainan ||  || 03 2.2 ||  Anuar Manam
|}

Effectif

|-
|Faiz Syarifuddin Abd Kadir || 19.01.1990 ||  || Terengganu
|-
|Muhammad Shobry Abdullah || 15.08.1990 ||  || Terengganu
|-
|Kim Do-hyeong || 15.10.1986 ||  || Terengganu
|-
|Shinichi Fukushima || 13.09.1971 ||  || Terengganu
|-
|Jang Chan-jae || 06.01.1989 ||  || Terengganu
|-
|Nur Amirul Fakhruddin Mazuki || 24.01.1992 ||  || Terengganu
|-
|Mohd Shahrul Mat Amin || 06.09.1989 ||  || Terengganu
|-
|Mohammad Saufi Mat Senan || 10.10.1990 ||  || Terengganu
|-
|Anwar Azis Muhd Shaiful || 19.07.1986 ||  || 
|-
|Mohd Nor Umardi Rosdi || 11.08.1986 ||  || Terengganu
|-
|Mohd Zamri Salleh || 10.12.1983 ||  || 
|-
|Harrif Salleh || 15.09.1988 ||  || Terengganu
|-
|Yusrizal Usoff || 27.08.1990 ||  || Terengganu

Victoires

|-
|05/04/2012 ||  du Tour de Thaïlande ||  || 07 2.2 ||  Mohammad Saufi Mat Senan
|-
|24/04/2012 ||  du Tour de Corée ||  || 07 2.2 ||  Jang Chan-jae
|-
|08/05/2012 ||  du Jelajah Malaysia ||  || 07 2.2 ||  Shinichi Fukushima
|-
|10/05/2012 ||  du Jelajah Malaysia ||  || 07 2.2 ||  Mohd Shahrul Mat Amin
|-
|11/05/2012 ||  du Jelajah Malaysia ||  || 07 2.2 ||  Harrif Salleh
|-
|12/05/2012 ||  du Jelajah Malaysia ||  || 07 2.2 ||  Harrif Salleh
|-
|13/05/2012 ||  du Jelajah Malaysia ||  || 07 2.2 ||  Shinichi Fukushima
|-
|10/06/2012 ||  du Tour de Singkarak ||  || 07 2.2 ||  Mohd Zamri Salleh
|-
|24/06/2012 || Championnat de Malaisie sur route ||  || 09 CN ||  Mohd Zamri Salleh
|-
|24/06/2012 || Championnat de Corée du Sud sur route ||  || 09 CN ||  Jang Chan-jae
|-
|01/09/2012 ||  du Tour de Java oriental ||  || 07 2.2 ||  Mohd Zamri Salleh
|-
|26/09/2012 ||  du Tour de Brunei ||  || 07 2.2 ||  Mohd Nor Umardi Rosdi
|-
|29/09/2012 ||  du Tour de Brunei ||  || 07 2.2 ||  Harrif Salleh
|-
|30/09/2012 ||  du Tour de Brunei ||  || 07 2.2 ||  Mohd Zamri Salleh
|-
|21/10/2012 ||  du Tour de Hainan ||  || 03 2.HC ||  Mohammad Saufi Mat Senan
|-
|19/12/2012 ||  du Tour du Viêt Nam ||  || 07 2.2 ||  Mohd Zamri Salleh
|-
|21/12/2012 ||  du Tour du Viêt Nam ||  || 07 2.2 ||  Mohd Zamri Salleh
|}

Effectif

|-
|Faiz Syarifuddin Abd Kadir || 19.01.1990 ||  || Terengganu
|-
|Mohamed Zulhilmi Afif Ahmad Zamri || 10.03.1992 ||  || Terengganu
|-
|Nur Amirul Fakhruddin Mazuki || 24.01.1992 ||  || Terengganu
|-
|Mohd Shahrul Mat Amin || 06.09.1989 ||  || Terengganu
|-
|Mohammad Saufi Mat Senan || 10.10.1990 ||  || Terengganu
|-
|Anwar Azis Muhd Shaiful || 19.07.1986 ||  || Terengganu
|-
|Mohd Nor Umardi Rosdi || 11.08.1986 ||  || Terengganu
|-
|Mohd Zamri Salleh || 10.12.1983 ||  || Terengganu
|-
|Harrif Salleh || 15.09.1988 ||  || Terengganu
|-
|Yusrizal Usoff || 27.08.1990 ||  || Terengganu

Victoires

|-
|20/03/2013 ||  du Tour de Taïwan ||  || 05 2.1 ||  Mohd Shahrul Mat Amin
|-
|22/06/2013 || Championnat de Malaisie sur route ||  || 09 CN ||  Mohd Shahrul Mat Amin
|-
|28/06/2013 ||  du Jelajah Malaysia ||  || 07 2.2 ||  Harrif Salleh
|-
|20/08/2013 ||  du Tour de Bornéo ||  || 07 2.2 ||  Harrif Salleh
|-
|15/12/2013 || CFI International race 1, Mumbai ||  || 07 1.2 ||  Nur Amirul Fakhruddin Mazuki
|-
|17/12/2013 || CFI International race 2, Jaipur ||  || 07 1.2 ||  Anwar Azis Muhd Shaiful
|-
|22/12/2013 || CFI International race 3, Dehli ||  || 07 1.2 ||  Mohd Nor Umardi Rosdi
|}

Effectif

|-
|Mohammad Khairul Abdullah ||  ||  || 
|-
|Mohamed Zulhilmi Afif Ahmad Zamri ||  ||  || Terengganu
|-
|Nur Amirul Fakhruddin Mazuki ||  ||  || Terengganu
|-
|Maarten de Jonge ||  ||  || Vorarlberg
|-
|Muradjan Halmuratov ||  ||  || RTS-Santic Racing
|-
|Anuar Manam ||  ||  || Synergy Baku Project
|-
|Mohd Shahrul Mat Amin ||  ||  || Terengganu
|-
|Mohammad Saufi Mat Senan ||  ||  || Terengganu
|-
|Anwar Azis Muhd Shaiful ||  ||  || Terengganu
|-
|Adiq Othman ||  ||  || Champion System
|-
|Mohd Nor Umardi Rosdi ||  ||  || Terengganu
|-
|Mohd Zamri Salleh ||  ||  || Terengganu
|-
|Harrif Salleh ||  ||  || Terengganu
|-
|Yusrizal Usoff ||  ||  || Terengganu
|-
|Mohammad Fahmi Zailani ||  ||  || 

Victoires

|-
|04/04/2014 ||  du Tour de Thaïlande ||  || 07 2.2 ||  Maarten de Jonge
|-
|28/06/2014 || Championnat d'Ouzbékistan du contre-la-montre ||  || 09 CN ||  Muradjan Halmuratov
|-
|01/12/2014 ||  du Sharjah Tour ||  || 07 2.2 ||  Harrif Salleh
|-
|14/12/2014 ||  du Jelajah Malaysia ||  || 07 2.2 ||  Mohd Zamri Salleh
|-
|15/12/2014 ||  du Jelajah Malaysia ||  || 07 2.2 ||  Mohd Zamri Salleh
|-
|17/12/2014 ||  du Jelajah Malaysia ||  || 07 2.2 ||  Harrif Salleh
|}

Effectif

Victoires

|-
|03/02/2015 ||  du Tour des Philippines ||  || 07 2.2 ||  Harrif Salleh
|-
|22/05/2015 || Championnat de Malaisie sur route ||  || 09 CN ||  Nur Amirul Fakhruddin Mazuki
|-
|03/11/2015 ||  du Tour de Bornéo ||  || 07 2.2 ||  Nur Amirul Fakhruddin Mazuki
|-
|11/12/2015 ||  du Jelajah Malaysia ||  || 07 2.2 ||  Anuar Manam
|-
|13/12/2015 ||  du Jelajah Malaysia ||  || 07 2.2 ||  Anuar Manam
|}

Effectif

Victoires

|-
|03/04/2016 ||  du Tour de Thaïlande ||  || 07 2.2 ||  Harrif Salleh
|-
|04/04/2016 ||  du Tour de Thaïlande ||  || 07 2.2 ||  Harrif Salleh
|-
|22/05/2016 || Championnat de Singapour du contre-la-montre ||  || 09 CN ||  Goh Choon Huat
|-
|20/05/2016 ||  du Tour de Florès ||  || 07 2.2 ||  Daniel Whitehouse
|-
|23/05/2016 || Classement général du Tour de Florès ||  || 07 2.2 ||  Daniel Whitehouse
|-
|02/06/2016 || Championnat de Malaisie sur route ||  || 09 CN ||  Mohd Zamri Salleh
|-
|03/06/2016 || Championnat de Malaisie du contre-la-montre ||  || 09 CN ||  Mohd Nor Umardi Rosdi
|-
|24/06/2016 || Championnat de Mongolie du contre-la-montre espoirs ||  || 09 CN ||  Maral-Erdene Batmunkh
|-
|24/06/2016 || Championnat de Mongolie du contre-la-montre ||  || 09 CN ||  Maral-Erdene Batmunkh
|-
|14/08/2016 ||  du Tour de Singkarak ||  || 07 2.2 ||  Mohd Shahrul Mat Amin
|-
|20/10/2016 ||  du Jelajah Malaysia ||  || 2.2 ||  Harrif Salleh
|}

 Effectif

Victoires

|18/02/2017 ||  du Tour des Philippines ||  || 07 2.2 ||  Daniel Whitehouse
|-
|/04/2017 ||  du Tour de Tochigi ||  || 07 2.2 ||  Maral-Erdene Batmunkh
|-
|16/04/2017 ||  du Tour de Lombok ||  || 07 2.2 ||  Mohd Shahrul Mat Amin
|-
|14/07/2017 ||  du Tour de Florès ||  || 07 2.2 ||  Drew Morey
|-
|3/10/2017 ||  du Jelajah Malaysia ||  || 07 2.2 ||  Nur Amirul Fakhruddin Mazuki
|-
|4/10/2017 ||  du Jelajah Malaysia ||  || 07 2.2 ||  Adiq Othman
|-
|7/10/2017 ||  du Jelajah Malaysia ||  || 07 2.2 ||  Mohd Zamri Salleh
|-
|21/10/2017 ||  du Tour de Selangor ||  || 07 2.2 ||  Mohd Zamri Salleh
|}

Effectif

Victoires

|-
|22/03/2018 ||  du Tour de Langkawi ||  ||3 2.HC ||  Artem Ovechkin
|-
|25/03/2018 || Classement général du Tour de Langkawi ||  ||3 2.HC ||  Artem Ovechkin
|-
|13/04/2018 || du Tour de Lombok ||  ||7 2.2 ||  Metkel Eyob
|-
|06/05/2018 ||  de la Sri Lanka T-Cup ||  ||7 2.2 ||  Harrif Salleh
|-
|23/05/2018 ||  du Tour des Philippines||  ||7 2.2 ||  Metkel Eyob
|-
|22/09/2018 ||  (contre-la-montre) du Tour de Chine II ||  || 2.1 ||  Artem Ovechkin
|}

Effectif

Victoires

|-
| 04/04/2019 ||  du Tour de Thaïlande ||  || 2.1 ||  Maral-Erdene Batmunkh
|-
| 07/04/2019 ||  du Tour de Langkawi ||  || 2.HC ||  Harrif Salleh
|-
| 27/06/2019 || Championnats de Russie du contre-la-montre ||  || CN ||  Artem Ovechkin
|-
| 29/06/2019 || Championnat de Malaisie sur route ||  || CN ||  Nur Amirul Fakhruddin Mazuki
|-
| 30/06/2019 || Championnat de Singapour du contre-la-montre ||  || CN ||  Goh Choon Huat
|-
| 07/07/2019 || Championnat de Singapour sur route ||  || CN ||  Goh Choon Huat
|-
| 18/07/2019 || Championnats d'Algérie du contre-la-montre ||  || CN ||  Youcef Reguigui
|-
| 11/08/2019 || Oita Urban Classic ||  || 1.2 ||  Drew Morey
|-
| 22/08/2019 ||  du Tour d'Indonésie ||  || 2.1 ||  Metkel Eyob
|-
| 29/08/2019 || Course en ligne des Jeux africains ||  || CC ||  Youcef Reguigui
|-
| 16/09/2019 || Prologue du Tour de Chine#Tour de Chine II ||  || 2.1 ||  Artem Ovechkin
|-
| 19/09/2019 ||  du Tour de Siak ||  || 2.2 ||  Nur Amirul Fakhruddin Mazuki
|-
| 22/09/2019 || Classement général du Tour de Siak ||  || 2.2 ||  Nur Amirul Fakhruddin Mazuki
|-
| 25/09/2019 ||  du Tour de l'Ijen ||  || 2.2 ||  Maral-Erdene Batmunkh
|-
| 03/10/2019 ||  du Tour d'Iran - Azerbaïdjan ||  || 2.1 ||  Youcef Reguigui
|-
| 17/10/2019 ||  du Tour de la Péninsule ||  || 2.1 ||  Nur Amirul Fakhruddin Mazuki
|}

Notes et références

Notes

Références

Liens externes 
  

Équipe cycliste en Malaisie
Équipe cycliste continentale
Équipe cycliste Terengganu